Quartetto per archi n. 4 di Béla Bartók
Quartetto per archi n. 4 di Michael Tippett